Князь 2: Кровь Титанов () — российская компьютерная ролевая игра, разработанная фирмами 1С и Snowball Interactive, продолжение игры Князь: Легенды Лесной страны. Вышла в России в феврале 2003 года, за рубежом — в ноябре 2004 года. Зарубежными издателями выступили Got Game Entertainment и Merscom.

Предыстория 

Действие разворачивается после событий игры Князь: Легенды Лесной страны. Победив соперников и обретя браслет «Владыка», викинг Драгомир (один из протагонистов первой части) стал Повелителем Лесной страны. Но герой не устоял перед древней магией, и самая могущественная Поющая Вещь поработила его разум. Драгомир превратился в жестокого тирана. Чтобы устранить всякую угрозу своей власти, браслет повелел ему истребить всех волхвов и Поющие Вещи. Повинуясь приказу, чёрные воины Повелителя направились в Лесную страну, сея страх и убивая невинных людей. Под гнетом деспота Лесная страна пришла в упадок. На дорогах появилось множество разбойников, а из мрачных глубин выползли новые страшные чудовища. Последние уцелевшие волхвы сумели призвать дух Ара, легендарного хранителя Амулета Дракона. Тот указал на шестерых героев — потомков Титанов, и связал с ними единственную надежду на спасение Лесной страны. Вскоре герои услышали зов предтечи и отправились в путь.

Cюжет 
Один из шестерых героев начинает свой путь в Лесной стране. Целью игры является победа над Повелителем Драгомиром и уничтожение браслета «Владыка». Темный властелин укрывается в своем дворце на Летающем острове, куда невозможно попасть без выполнения определенных условий. Как и в первой части, герою предстоит странствовать по Лесной стране, выполнять сюжетные и побочные задания, набираться опыта и вербовать воинов в свою дружину. Подчинение поселений играет меньшую роль и остается на усмотрение игрока.  

После победы над Повелителем игра заканчивается. Как и в первой части, сюжет основного квеста и его концовка не предполагают альтернативных вариантов. Судьбы некоторых героев сиквела частично раскрываются в игре Князь 3: Новая династия.

Отличия от первой части 

 Заменены модели и анимации мужских персонажей, в игре появились воительницы.
 Переработана схема развития персонажа, упразднена система классов из первой игры.
 Появились многочисленные специализированные навыки.
 Появились режимы ходьбы и бега. В первой части единственным аналогом бега было общее ускорение игры.
 Сменился способ путешествия по карте. Если раньше герой перемещался между локациями только через камни-телепорты или с помощью магических сфер, то теперь игрок может управлять пиктограммой отряда на глобальной карте. Во время такого путешествия можно делать привалы, чтобы, отдать приказы, осмотреть инвентарь и т. д.
 Вода стала более интерактивным элементом благодаря появлению морских странствий и сражений. Появились острова за пределами Лесной страны, попасть на которые можно только морем. Более того, в некоторых локациях вода стала прибежищем кикимор. 
 Противники стали активнее. Периодически в Лесной стране появляются пиктограммы отрядов Повелителя, которые могут занимать и разоружать поселения, блокируя также поступление дани. Введена система случайных встреч: отряд героя могут остановить монстры, разбойники или пираты (в море).
 Появились новые способы и механики ведения боя: рукопашный бой, бой двуручным и парным оружием, смертельный удар и т. д.
 Введены новые виды оружия, доспехов и артефактов, видоизменились или исчезли старые.
 Добавлена возможность зачаровывать снаряжение с помощью магических рунных камней.
 Расширены возможности управления поселениями.
 Увеличено визуальное различие между элементами снаряжения.
 Написана новая музыка, полностью озвучены все диалоги.
 Дистанционное ведение диалога невозможно: теперь протагонисту нужно вплотную подойти к нужному персонажу.
 Добавлены три новых вида монстров: драконы, кикиморы и ящеры.
 Заменены модели жилых и специализированных зданий, появилась возможность заходить внутрь построек.
 Введены тайники, в которых могут быть спрятаны ценные вещи.
 Предметы больше не исчезают при переходах.

Несмотря на нововведения, многие элементы оригинальной игры остались прежними. Практически не изменилась графическая составляющая: дизайн женщин и детей, монстров и артефактов из первой части остался прежним. Если не считать воды, внешний вид природы был затронут лишь за счет цветов, которые приобрели более тусклый, осенний вид. Звуки окружения также не претерпели существенных изменений.

Игровой процесс 
Продолжение сохранило особенности геймплея первой части. В начале игры предлагается выбрать одного из шестерых героев и распределить характеристики. Каждый герой начинает путешествие в определенной части игрового мира. Несмотря на некоторые различия в диалогах и особенностях героев, прохождение для всех, в целом, одинаково. Сюжетно протагонисты не враждуют друг с другом, поскольку воюют на одной стороне. В отличие от первой части, потомки Титанов не встречают друг друга в странствиях (за исключением встречи с Хельгой), хотя о некоторых упоминают жители Лесной страны.

Классы и статусы 
Как отмечалось, система классов из первой части была упразднена. Вместо нее игрок получил возможность вкладывать очки опыта в любые параметры по своему выбору. Однако герои имеют разные базовые характеристики и навыки. Например, Анастасия лучше стреляет из арбалета, а Эйнар хорошо владеет рукопашным боем. Перестройка такого персонажа в другом направлении отнимет больше очков, но вполне возможна.  

Наиболее развитые характеристики формируют словосочетание, которое емко характеризует вашего героя и размещается под его именем в панели персонажа. Например, развитые выносливость и сила дают герою статус «Плечистый атлет», а интеллект и харизма — «Умный лидер». Чем выше характеристики, тем громче эпитеты. На геймплей данное нововведение не влияет. В игре «Князь 2: Продолжение легенды» оно было преобразовано в систему репутации, связанной с поступками протагониста.

Основные характеристики 
К четырем классическим характеристикам добавились интеллект и обучаемость, необходимые для развития навыков.
 Харизма — влияет на количество дружинников, которых герой может взять себе в отряд. Максимальный размер отряда, считая протагониста, был сокращен до 9 человек.
 Сила — влияет на урон, наносимый противнику; требуется для ношения мечей и щитов.
 Ловкость — влияет на уклонение от атак, шанс попадания по противнику и скорость передвижения по глобальной карте; требуется для ношения стрелкового оружия.
 Выносливость — влияет на устойчивость к атакам врага, предел переносимого веса и скорость передвижения по локациям; требуется для ношения топоров, палиц, булав, шлемов и доспехов.
 Интеллект — влияет на предел развития «интеллектуальных» навыков, например, волхования, знахарства и управления деревней.
 Обучаемость — повышает предел развития всех навыков.

Второстепенные характеристики 

 Здоровье — уровень здоровья.
 Удар — сила наносимых противнику повреждений.
 Броня — вместе с выносливостью складывается в защиту персонажа от урона.
 Отравление — медленно уменьшает здоровье до тех пор, пока не будет принято противоядие. Чем выше отравление, тем быстрее уменьшается здоровье.
 Золото — накопленное персонажем золото. Может быть только у главного героя.
 Переносимый вес — максимальный вес поклажи, которую может переносить герой. При превышении веса герой не сможет подбирать предметы.
 Максимальный отряд — максимальное количество дружинников, которых может вести за собой герой. Зависит от уровня харизмы.

Навыки 
Система навыков в продолжении была переработана и расширена. Навыки можно условно разделить на связанные с боем, путешествиями и управлением. 

Боевые навыки

 Рукопашный бой — навык боя без оружия, включая владение кастетами.
 Бой двумя руками — навык боя парным одноручным оружием для нанесения повышенного урона. На эффективность влияет мастерство владения конкретным оружием. Стоит отметить, что отсутствие щита во второй руке снижает защиту персонажа.
 Смертельный удар — вероятность обойти все защиты и убить противника одним ударом. Для освоения требуется развить до середины хотя бы один боевой навык. 
 Владение мечом — навык владения одноручным мечом. Требует развития силы и ловкости.
 Владение топором — навык владения одноручным топором.
 Владение дубиной — навык владения одноручными палицами и булавами.
 Владение двуручным мечом — навык владения двуручным мечом. Как и в случае с парным оружием, защита героя будет снижена из-за отсутствия щита.
 Владение двуручным топором — навык владения двуручным топором.
 Владение двуручной дубиной — навык владения двуручными палицами и булавами.
 Стрельба из арбалета — навык владения арбалетами.
 Стрельба из лука — навык владения луками.

Навыки путешественника

 Знахарство — навык лечения, аналогичный диалогу с деревенским знахарем. Осуществляется выбором реплики при обращении к дружиннику или самому герою. Предел, до которого можно вылечить раненого, соответствует уровню развития знахарства. Например, навык, равный 50, поднимет уровень здоровья соответственно до 50. Но если уровень здоровья раненого выше навыка знахаря, лечения не произойдет. Навык развивается с каждым успешным исцелением.
 Приготовление смесей — навык приготовления зелий, аналогичный знахарскому искусству из первого «Князя». В продолжении максимальный уровень навыка был снижен с 500 до 100, в связи с чем для зелий стало требоваться больше ингредиентов. Повышается свитком «Труды Гиппократа».
 Следопыт — способность избегать случайных встреч с врагами на глобальной карте.
 Торговля — влияет на цены покупаемых и продаваемых товаров. Можно повысить свитком «Трактат о торговле».
 Идентификация предметов — навык распознавания магических вещей, аналогичен первой игре. Повышается артефактом «Ягода Третий глаз», чье действие для баланса было ослаблено.
 Волхование — навык зачарования предметов рунными камнями. Также влияет на опыт, получаемый при использовании артефакта «Яблоко познания».
 Кузнечное дело — позволяет чинить оружие и доспехи. В отличие от первой части, князь и дружинники теперь могут самостоятельно ухаживать за своим снаряжением в любой момент странствия. Как и ранее, низкий уровень навыка будет снижать предел износа, а значит, делать снаряжение менее пригодным.

Управленческие навыки

 Строительные навыки — отвечает за возможность возводить постройки в поселениях.
 Управление деревней — помогает собирать бóльшую дань с деревни и рекрутировать местных жителей.

Уровни 
Опыт и уровни даются за уничтожение монстров, выполнение заданий, использование зелий и артефактов. Очки опыта следует распределять вручную в панели персонажа. Ряд навыков постепенно повышается при применении. За каждый уровень дается 25 очков опыта. В игре снято ограничение на максимальный 13-й уровень. Точные пределы не описаны, но в большинстве случаев к финалу игрок достигает 30-35 уровня.

Дружина 
Развитый параметр харизмы позволяет собрать дружину до 8 человек. Автоматические функции остались прежними — это приказы атаковать и следовать. В то же время взаимодействие с дружинниками расширилось, в первую очередь, в плане специализаций — теперь подготовленные компаньоны могут лечить или чинить оружие. Как и ранее, дружинников можно вооружать, передавать им на хранение предметы, лечить и усиливать зельями, назначать специалистами в деревнях и т. д. 

В отличие от первой части, оставленные в деревнях дружинники теперь ожидают на одном месте и могут быть взяты в отряд без каких-либо сложностей (в первой части стандартных компаньонов приходилось заново нанимать). Кроме того, деревенский кузнец не перевооружает их — ранее это могло быть причиной потери качественного снаряжения. Во второй части потенциальные дружинники стали чаще встречаться за пределами поселений. В самих же деревнях опытные воеводы по-прежнему могут массово тренировать воинов.

Уровень сложности 
В игре появились легкий, средний и высокий уровни сложности. В то же время сохранилась прежняя система с фиксированными уровнями. Чем дальше герой отходит от своей стартовой локации, тем выше уровень монстров и жителей Лесной страны. Что касается случайных встреч, они происходят с определенными группами противников, уровни которых также фиксированы. Таким образом, герой низкого уровня может наткнуться на очень опасных врагов и наоборот. Наиболее опасные случайные встречи происходят на северной и южной оконечностях Лесной страны.

Персонажи

Герои 
Герои в «Князе 2» — прямые потомки Титанов, носители их крови, обладающей особой силой.  

 Эйнар — воин охраны торгового скандинавского корабля. Он впервые в Лесной стране и мало что знает о нравах и обычаях местных жителей. Призыв Титанов застал Эйнара в Морском лагере викингов накануне отплытия к берегам родной Скандинавии. Горячий и несдержанный на язык, он очень скоро затеял драку со стражниками Повелителя. В результате Эйнар оказался в тюрьме и отстал от своего корабля.

 Хельга — знахарка Нижнего лагеря. Для нее не существует тайн в искусстве врачевания и изготовления целебных смесей. Многих людей Хельга спасла от смерти. Подобно все викингам, она отлично закалена и обучена военному искусству. Хельга неплохо владеет любыми видами оружия и уверенно чувствует себя в бою даже без защитных доспехов. Смелая и решительная, она способна командовать большим отрядом. Самые лучшие воины и воительницы Лесной страны без колебаний готовы идти за ней.
 Ратибор — князь деревни Борьё. Самый старший и опытный среди прямых потомков Титанов. Ратибор многого успел достичь за свою жизнь. Благоденствующая деревня с многочисленными жителями платит обильную дань, пополняя и без того немалую княжескую казну, а верная дружина готова выступить в поход по первому слову князя. Честный и непреклонный нрав Ратибора известен во всех пределах Лесной страны. Недаром Повелитель считает его своим смертельным врагом и посылает в подвластные ему земли отряд за отрядом. Немало таких набегов отразили дружинники Борья, во главе которых с тяжелым боевым топором в руке неизменно стоял сам князь.
 Велиславна — последняя из рода князей Черного Бора. Ценой своих жизней верным дружинникам удалось спасти её от солдат Повелителя, которые до основания разрушили ее родовую деревню. Тогда Велиславна поклялась отомстить за причиненные беды. Зов крови Титанов только укрепил ее решимость сразиться с Повелителем Лесной страны. Как и ее предки, Велиславна отлично владеет мечом. В благородном сердце княгини живет память о спасших её верных подданных. Поэтому, возрождая свою дружину, она, в первую очередь, отдает предпочтение воинам, зачастую отказывая даже прославленным воительницам Лесной страны.
 Александр — ученик волхва. Самый молодой из оставшихся в живых потомков Титанов. Недостаток жизненного опыта юного героя компенсируется отменным чувством интуиции, которым он обладает с рождения. Александр великолепно разбирается в людях, практически безошибочно выбирает правильный тон разговора с любыми собеседниками. Догадываясь о высоком предназначении молодого византийца, волхвы передали ему не только свои тайные знания, но и обучили военным навыкам. Благодаря ежедневным упражнениям Александр стал одним из лучших фехтовальщиков Лесной страны. Его излюбленное оружие — двуручный меч.
 Анастасия — лучница стражи Летающего Острова Повелителя. Она по праву считается одной из лучших воительниц Лесной страны. Мало кто может сравниться с ней в меткости стрельбы из лука и арбалета. С момента появления Анастасии на Летающем острове браслет «Владыка» ощутил, что поблизости находится серьезная угроза. Однако найти и уничтожить источник опасности оказалось не под силу даже этой наиболее могущественной из Поющих Вещей. Зов крови Титанов решительно изменил жизнь Анастасии. Она решила немедленно бежать с Летающего Острова, собрать отряд из лучших воительниц и вступить в открытую борьбу с Повелителем.

Некоторые герои обладают интересными особенностями. Например, Велиславна может брать в отряд только мужчин, а Анастасия — женщин. Ратибор стартует с уже подчиненной деревней и двумя дружинниками, а Хельга — единственная из героинь, которую могут встретить и взять в отряд другие протагонисты.

Игра по сети 
В «Князе 2» не предусмотрены серверы для игры по сети. Игрокам доступен только режим одиночного прохождения.

Продолжения 
В январе 2004 года вышла игра Князь 2: Продолжение легенды, действие которой происходит между событиями первой и второй части. Игра претерпела минимальные изменения по сравнению со «Кровью Титанов». Наиболее ярким её отличием стало введение режима игровой паузы.

Ссылки 

 Официальный сайт игр серии
 
 Фан-сайт с информацией по играм серии

Компьютерные игры, разработанные 1С
Компьютерные игры, изданные 1С
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные ролевые игры
Славяне в искусстве
Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры с открытым миром